Syzygium (zu gr. syzygia ‚Gespann‘) steht für:
 Syzygium (Gattung), Pflanzengattung der Myrtengewächse
 Syzygium, Winkelstellung von Himmelskörpern in der Astronomie; siehe Syzygie (Astronomie)

Siehe auch:
 Syzygie
 Syzygy